Tenisový turnaj WTA Porsche Tennis Grand Prix 2008 se konal ve dnech 27. září - 5. října ve Stuttgartu v hale na tvrdém povrchu. Odměny činily 650,000 dolarů.

Dvouhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Počáteční fáze

Čtyřhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje

Porsche Tennis Grand Prix
Tenis v Německu v roce 2008
WTA Tour 2008